George može se odnositi na:

Ime ili prezime osobe 
 George (hrv. Juraj, Đuro) je rasprostranjeno muško ime koje potječe iz grčkog jezika Γεώργιος (Geōrgios) (lat.: Georgius).
 George je rašireno prezime irskog, engleskog, velškog i francuskog porijekla

Naselja 
George (Iowa), naselje u SAD-u, savezna država Iowa
George (Washington), naselje u SAD-u, savezna država Washington

Rijeke 
 George (rijeka u Kanadi), rijeka u Kanadi, savezna država Quebec
 Georgeova rijeka, rijeka u Kanadi, savezna država Nova Škotska
 George (rijeka u Novom Zelandu), rijeka u Novom Zelandu
 George (rijeka u Australiji), rijeka u Australiji
 George (rijeka u SAD-u), rijeka u SAD-u, savezna država Aljaska

Jezera

Jezera u Kanadi 
George (jezero u New Brunswicku), jezero u Kanadi, pokrajina Novi Brunswick
George (jezero u okrugu Kings, Nova Škotska), jezero u okrugu Kings, Nova Škotska
George (jezero u okrugu Yarmouth, Nova Škotska), jezero u okrugu Yarmouth, Nova Škotska
George (jezero, Michigan–Ontario), dio jezera Huron, na granici SAD-a i Kanade

Jezera u SAD-u 
George (jezero u Aljasci), jezero u saveznoj državi Aljaska
George (jezero u Arkansasu), jezero u okrugu Conway, u saveznoj državi Arkansas
George (jezero u Coloradu), u saveznoj državi Colorado
George (jezero u Floridi), na rijeci St. Johns u okrugu Volusia, savezna država Florida
George (jezero u Indiani), na sjeveru savezne države Indiana i na jugu savezne države Michigan
George (jezero u Minnesoti), u okrugu Anoka, savezna država Minnesota
George (jezero u New Yorku), na sjeveru savezne države New York

Ostala jezera 
 George (jezero u Australiji), plitko jezero na jugoistoku australske savezne države New South Wales
 George (jezero u Ugandi), jezero u Ugandi

Izvori